Pawłyków (ukr. Павлики) – wieś na Ukrainie w rejonie buskim obwodu lwowskiego.

Rejon buski
Wsie w obwodzie lwowskim